Zsitva ist

 die ungarische Bezeichnung für den Fluss Žitava

Zsitva ist der Name von

 Viktor Zsitva (* 1939), ungarischer Eishockeyspieler
 Zoltán Zsitva (1905–1996), ungarischer Sprinter